Драган Којић Кеба, српски певач народне музике
 Кеба Краба, лик из анимиране серије „Боб Коцкалоне”